Az időutazó felesége (The Time Traveler’s Wife), Audrey Niffenegger regénye (2003), 
 Az időutazó felesége (film), 2009-es amerikai film, rendező Robert Schwentke, a regény alapján
 Az időutazó felesége, 2022-ben indult HBO televíziós sorozat, írta Steven Moffat skót író